Stinkenbrunn ist Ortsname von:

 Oberstinkenbrunn, Ortsteil der Gemeinde Wullersdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich;
 Unterstinkenbrunn,  Gemeinde im Bezirk Mistelbach, Niederösterreich;
sowie
 Steinbrunn (bis 1958: Stinkenbrunn), Gemeinde im Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Burgenland;